Ironville kan syfta på:

 Ironville (musikgrupp) – en musikgrupp

Geografi

Storbritannien 

 Ironville (parish), England, Derbyshire,

USA 

 Ironville, Kentucky, ort, Kentucky, Boyd County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar